Драфт расширения НХЛ 1999 года состоялся 25 июня в Бостоне, за день до проведения входного драфта. Новый клуб НХЛ «Атланта Трэшерз» выбрал по одному игроку из каждой команды лиги для комплектования собственного состава. От участия в драфте расширения был освобождён клуб «Нэшвилл Предаторз», который вошёл в состав лиги годом ранее.

Выбор игроков

Итоги драфта 
Всего на драфте было выбрано 26 хоккеистов из 5 стран — 3 вратаря, 11 защитников и 12 нападающих.

Ссылки 
 
 

Национальная хоккейная лига
Драфты НХЛ